

Миладиновці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Миладиновці () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Миладиновці () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.